Caraipa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Caraipa ingår i familjen Calophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Caraipa